D'étymologie germanique, Bernadette est un prénom féminin, dérivé du masculin  composé de bern-, ours, et de -hard, dur, fort.

Il est fêté le 18 février (mémoire facultative) et le 16 avril.

Personnes portant ce prénom 
 Bernadette Chirac, femme politique française, épouse de Jacques Chirac, vingt-deuxième président de la République française.
 Bernadette Lafont, actrice française.
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Bernadette.

Saints et bienheureux chrétiens 
 Bernadette Soubirous, née le  à Lourdes et décédée le  à Nevers, est une sainte catholique, célèbre pour ses visions de la Vierge Marie dans une petite grotte non loin de sa ville natale.

Personnages de fiction 
 Bernadette, un personnage de bas de case dans la bande dessinée Léonard.
 Bernadette est la petite amie d'Howard dans la série télévisée The Big Bang Theory.

Films 
 Bernadette, film français réalisé par Jean Delannoy en 1988.
 Bernadette, film français réalisé par Léa Doménach en 2023.
 Je m'appelle Bernadette, film français réalisé par Jean Sagols sorti en 2011.
 La Passion de Bernadette, film français de Jean Delannoy sorti en 1989.
 La Vraie Nature de Bernadette, un film québécois de Gilles Carle sorti en 1972.
 Le Chant de Bernadette (The Song of Bernadette''), film américain réalisé par Henry King, sorti en 1943.

Groupes de musique 
 Bernadette Soubirou et ses Apparitions, groupe musical français de rock fondé en 1982.
 Bernadette, groupe québécois de musique folk-populaire-festive.

Chansons francophones

Autres 
 Bernadette (Firefly) est une planète de la franchise .
 Bernadette : revue

Annexes

Notes et références

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des prénoms

Prénom féminin
Prénom français
Nom de personne évoquant l'ours